Соревнования по фристайлу среди женщин в дисциплине хафпайп на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 20 февраля 2014 года. В женском хафпайпе приняли участие 29 спортсмена из 13 стран. Соревнования прошли в экстрим-парке «Роза Хутор». Женский хафпайп стал одной из восьми дисциплин, которые дебютировали в программе зимних Олимпийских игр.

Одной из основных фавориток была чемпионка мира 2011 и 2013 годов и обладательница Кубка мира 2012/13 в зачёте хафпайпа швейцарка Виржини Февр, но она стала только четвёртой в финале.

Медалисты

Соревнование

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр